Osoby:
 Gaston Romazzotti (1855–1915) – francuski inżynier

Technika:
 „Romazzotti” (Q114) – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego